Ла-Жави́ () — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав округа Форкалькье.

Код INSEE кантона — 0411. Всего в кантон Ла-Жави входит 6 коммун, из них главной коммуной является Ла-Жави.

Коммуны кантона

Население

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Альпы Верхнего Прованса на сайте INSEE

Кантоны департамента Альпы Верхнего Прованса